

Toponymie
 Lanham (Maryland)
 Lanham (Putnam)

Voir aussi
 Lanham Act, loi fédérale américaine